ACB se može odnositi na:

 Alameda Civic Ballet, plesna škola
 ACB liga, košarkaška liga